Derek Haas (né en 1955), joueur et entraîneur franco-canadien de hockey sur glace
 (né en 1970), écrivain, scénariste et producteur américain